Osoby:
 August Kammer – amerykański hokeista
 Bernd Kammer – niemiecki piłkarz
 Heinz Kammer – niemiecki aktor
 Salome Kammer – niemiecka aktorka

Zobacz też:
 Kamer
 Kammern